Paradrina puengeleri är en fjärilsart som beskrevs av Max Wilhelm Karl Draudt 1935. Paradrina puengeleri ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
puengeleri